

Села:
 Тополі — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Тополі — Кіровоградська область, Голованівський район
 Тополі — Луганська область, Сватівський район
 Тополі — Харківська область, Дворічанський район
 Тополі — Черкаська область, Золотоніський район
 Тополі — Чернігівська область, Козелецький район
Селище:
 Тополі — Харківська область, Дворічанський район
Контрольний пункт:
 Тополі — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією

Тополі — село, Варненська область, община Варна